Льопа Дмитро Сергійович, Дмитро́ Сергі́йович Льо́па (*23 листопада 1988, Кременчук, Полтавська область) — український футболіст.
 Єва Льопа (*22 лютого 2006, Кременчук, Полтавська область) — українська дитина-співачка.